Spedaletto è il toponimo di alcune frazioni della Toscana
 Spedaletto – frazione di Lajatico in provincia di Pisa
 Spedaletto – frazione di Pienza in provincia di Siena
 Spedaletto – frazione di Pistoia
 Spedaletto – frazione di San Casciano in Val di Pesa in provincia di Firenze
 Spedaletto – frazione di Subbiano in provincia di Arezzo